Peter Halm ist der Name folgender Personen:

* Peter Halm (Grafiker)  (1854–1923), deutscher Grafiker und Hochschullehrer
 Peter Halm (Kunsthistoriker) (1900–1966), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor